Біку — власна назва.

Топоніми

Біку (Амареш) — парафія.
 Біку (Парадеш-де-Кора) — парафія.